Алёна Валерьевна Шуть (; ), урождённая Шамотина () — украинская легкоатлетка (метание молота), Мастер спорта Украины международного класса.

Биография 
Спортивную карьеру начала в Никопольский средней школе № 22. занималась у Заслуженного тренера Украины — Владимира Воловика. В 2017 году окончила Приднепровскую государственную академию физической культуры и спорта.

Первая на Украине чемпионка мира по метанию молота среди юниоров.

Спортивные достижения 
 Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2017 — 3-е место в своей дисциплине
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи 2017 — 
 Кубок Европы по зимним метаниям 2015 —  в своей дисциплине в категории «до 23 лет»
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров 2014 — 
 Кубок Европы по зимним метаниям 2014 —  в своей дисциплине и в командном зачёте в категории «до 23 лет»
 Кубок Европы по зимним метаниям 2013 —  в своей дисциплине и  в командном зачёте в категории «до 23 лет»

Примечания

Ссылки 
 Днепропетровск встречает Чемпионку!
 Українські метальники вибороли три медалі зимового Кубка Європи. 
 Молодь на висоті. 
 37 легкоатлетів вже можуть готуватись до Лондона-2017. 

Метатели молота Украины
Выпускники Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта